Жаклин Делойс Мур (), ) — американская женщина-рестлер, выступвшая в WWE, World Championship Wrestling и Total Nonstop Action Wrestling. Член Зала славы WWE с 2016 года.

Карьера в реслинге

Начало карьеры (1988—1991) 
Начала заниматься реслингом в родном Далласе. Тренировалась в зале у . Дебютировала в реслинге в 1988 году в World Class Championship Wrestling под прозвищем «Сладкая Джорджия Браун».

United States Wrestling Association (1991—1996) 
Перешла в United States Wrestling Association, где выступала под прозвищем «Мисс Техас». В 1992 году стала чемпионом . В 1994 году выиграла женский титул в .

World Championship Wrestling (1997—1998) 
Подписала контракт с World Championship Wrestling.

Стала менеджером .

World Wrestling Entertainment (1998—2004) 
Перешла в WWE. В сентябре 1998 года победила Сэйбл и стала . В феврале 2000 года во второй раз завоевала женский титул WWE, победив . В мае 2004 года победила Чаво Герреро и стала .

Total Nonstop Action Wrestling (2004—2013) 
Присоединилась к Total Nonstop Action Wrestling.

В реслинге

Менеджеры 
 Букер Ти
 
 
 
 
 Брэдшоу
 Фарук
 
 Бобби Руд

Группировки и команды 
 Militia (SMW, 1995): Джим Корнетт, , , , , Эл Сноу, Unabomb.

 Pretty Mean Sisters (WWE, 1998—1999): , Терри Раннелс.

Прозвища 
 «Гордость Теннесси»

Титулы и достижения 
 Independent Association of Wrestling
 чемпионка мира IAW среди женщин (1 раз)
 United States Wrestling Association
 чемпионка мира USWA среди женщин (15 раз)
 Universal Wrestling Federation
 чемпионка мира UWF среди женщин (1 раз)
 World Wrestling Federation/Entertainment
 чемпионка мира WWE среди женщин (2 раза)
 чемпионка мира в 1-м тяжёлом весе WWE (1 раз)
 В 2016 году включена в Зал Славы WWE.

В компьютерных играх 
Появлялась в восьми компьютерных играх WWE: WCW Nitro, , WWF WrestleMania 2000, WWF SmackDown! 2: Know Your Role, WWF No Mercy, , WWE Raw 2 и WWE 2K17.

Примечания

Ссылки 

Женщины-рестлеры США
Члены Зала славы WWE
Актрисы США